iBook puede referirse a:

 iBook, computadora portátil desarrollada por Apple.
 iBooks, software que descarga, visualiza y gestiona libros electrónicos en el iPhone, iPad y iPod Touch.